Vůz může označovat:

dopravní prostředek
 vozidlo
 žebřinový vůz
 povoz, kočár
 automobil
 autobus
 trolejbus
 tramvaj a vlečný vůz
 přívěs
 železniční vůz neboli vagón (tedy tažené železniční kolejové vozidlo)
 železniční nákladní vůz
 železniční osobní vůz

souhvězdí
 Malý vůz – lidový název pro souhvězdí Malého medvěda
 Velký vůz – lidový název pro souhvězdí Velké medvědice

jiný význam
 vůz (jednotka) – stará česká jednotka objemu užívaná pro kapaliny

Externí odkazy